Федотов, Максим:
 Федотов, Максим Антонович (род. 2000) — казахстанский хоккеист.
 Федотов, Максим Викторович (род. 1961) — советский и российский скрипач и дирижёр.
 Федотов, Максим Гаврилович (1917—1951) — полный кавалер ордена Славы.
 Федотов, Максим Сергеевич (род. 2002) — российский хоккеист.